Bakchantinnen bezeichnet:

Bakchant
Die Bakchen, Tragödie des Euripides
Die Bakchantinnen, Oper von Egon Wellesz

Siehe auch

Mänaden